Il singolare del torneo di tennis Open Prévadiès 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Christophe Rochus 6-1, 4-6, 6-2.

Teste di serie

 Olivier Mutis (Campione)
 Christophe Rochus (finale)
 Olivier Patience (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)

 Björn Rehnquist (secondo turno)
 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2004